Nate Corddry – attore statunitense
 Rob Corddry – attore e comico statunitense